Мирандола () је насеље у Италији у округу Модена, региону Емилија-Ромања.

Према процени из 2011. у насељу је живело 17380 становника. Насеље се налази на надморској висини од 20 м.

Становништво 
Према резултатима пописа становништва 2011. у општини је живело 23.960 становника.

Партнерски градови 
  Остфилдерн
  Вилжиф

Види још 
 Покрајине Италије
 Италијани

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 

Насеља у округу Модена
Википројект географија/Насеља у Италији